Adolfo Pérez puede referirse a:
 Adolfo Pérez (1943-2007), violista concertino argentino.
 Adolfo Pérez Abellás (1952-), político español.
 Adolfo Pérez Esquivel (1931-), escultor, arquitecto y pacifista argentino, Premio Nobel de la Paz (1980).
 Adolfo Pérez Piera (1939-), político uruguayo, intendente de Montevideo (2005).
 Adolfo Pérez Zelaschi (1920-2005), escritor argentino.
 Adolfo Pérez, periodista deportivo colombiano
en:Adolfo Pérez